Callicore – satellite naturale di Giove
 Callicore – genere di farfalle della famiglia Nymphalidae